Promocja atutowa – w brydżu manewr obrońców polegający na przebitce lewy w bocznym kolorze wysokim atutem w celu wypromowania partnerowi lewy atutowej.

Atutami są trefle i W jest na wiście. Pierwszy obrońca asa kier którego drugi obrońca, E, bije damą trefl promując w ten sposób waleta w ręce partnera.

S gra kontrakt 5 karo po wiście asem kier. Wistujący zgrywa jeszcze króla kier i w trzeciej lewie wychodzi małym kierem. Drugi obrońca, E, bije tę lewę dziesiątką karo zmuszając rozgrywającego do nadbicia wysokim atutem, promując w ten sposób waleta atu w ręce partnera.

Zobacz też
promocja atutowa

Bibliografia 

Obrona w brydżu